La tragédie est une œuvre théâtrale
 La tragédie lyrique est un genre d'opéra pratiqué en France aux s
 Tragédie est le nom d'un groupe R'n'B francophone
 Tragédie est une mélodie de Claude Debussy (1881).